Purépero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puréparo de Echaíz, ort, Michoacán de Ocampo, Purépero, 
 Purépero (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar